Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1973 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jan Kodeš je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ilie Năstase, (četrti krog)
   Jan Kodeš, (prvak)
   Roger Taylor, (polfinale)
   Aleks Metreveli, (finale)
   Jimmy Connors, (četrtfinale)
   Björn Borg, (četrtfinale)
   Owen Davidson, (četrti krog)
   Jurgen Fassbender, (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1973